Дворцовая кавалерия () — гвардейская кавалерия Британской армии.

Гвардейская кавалерия была создана в 1661 году Карлом II и исторически состоит из двух полков — Лейб-гвардия () и Королевские и Синие ().

У неё две роли: как конный полк (Household Cavalry Mounted Regiment), который размещен в Найтсбриджских казармах в Лондоне в районе Гайд-парка и участвует в различных церемониалах, и как бронетанковый разведывательный полк (Household Cavalry Regiment), вооруженный боевыми машинами типа CVR(T), который размещён в Виндзоре.

Household Cavalry Mounted Regiment 
Household Cavalry Mounted Regiment был создан в 1946 году и состоит из двух эскадронов: Life Guards и Blues and Royals. В нём 250 лошадей.

20 июля 1982 году террористы ИРА взорвали заминированную автомашину, когда конногвардейцы ехали верхом в Гайд-парке к своей казарме. Было убито 4 гвардейца и 7 лошадей.

Household Cavalry Regiment 
Полк дворцовой кавалерии, четырёхэскадронного состава, был создан 1992 году путём слияния полков  Лейб-гвардия и Королевские и Синие. Каждый из полков при этом сохраняет свою форму и своего полковника. Каждый состоит из двух эскадронов, вместе формирующих четыре эскадрона дворцовой кавалерии.

Полк принимал участие в миротворческих миссиях в Боснии и в Косове, в операциях в Ираке и в Афганистане.

Интересные факты 
 В полку существует отличная от обычной система званий, в частности, нет сержантов.
 «Капрал-кавалерист» Крейг Харрисон из «Блюз эн' Ройалз» произвел самый дальний зарегистрированный смертельный снайперский выстрел патроном до .50-го (12,7) калибра — .338 Lapua Magnum (8,58х70). В ноябре 2009 года в бою на местности к югу от селения Муса-Кала в провинции Гильменд он поразил пулемётчика талибов из снайперской винтовки L115A3 Long Range Rifle с расстояния 2475 метров.
 Известный британский певец Джеймс Блант проходил службу в полку Лейб-гвардии.
 В рядах «Блюз энд Ройялс» начинал военную службу принц Гарри, герцог Сассекский.
 Оригинальные украшения для конской сбруи полков были изготовлены фирмой «Фаберже». Ныне находятся в музее Дворцовой кавалерии в здании Конной гвардии в Лондоне.

Примечания

Ссылки 
 Household Cavalry Museum Website
 Household Cavalry information site

Кавалерийские полки Британской армии
Королевская гвардия